

498001–498100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 498001 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 498002 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 498003 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 498004 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 498005 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 498006 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 498007 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 498008 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 498009 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 498010 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 498011 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 498012 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 498013 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 498014 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 498015 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 498016 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 498017 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 498018 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 498019 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 498020 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 498021 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 498022 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 498023 || || 22 de febrer de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 498024 || || 11 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 498025 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 498026 || || 7 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 498027 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 498028 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 498029 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 498030 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 498031 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 498032 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 498033 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 498034 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 498035 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 498036 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 498037 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 498038 || || 23 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 498039 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 498040 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 498041 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#FA8072
| 498042 || || 12 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 498043 || || 10 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 498044 || || 9 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 498045 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#FA8072
| 498046 || || 12 d'agost de 2007 || San Marcello || Pistoia Mountains Obs. ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#FA8072
| 498047 || || 13 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 498048 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 498049 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 498050 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 498051 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 498052 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 498053 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 498054 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 498055 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 498056 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 498057 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 498058 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 498059 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 498060 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 498061 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#FA8072
| 498062 || || 21 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 498063 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 498064 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 498065 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#FFC2E0
| 498066 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 498067 || || 11 de setembre de 2007 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#FFC2E0
| 498068 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 498069 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 498070 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 498071 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 498072 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 498073 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 498074 || || 22 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 498075 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 498076 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 498077 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 498078 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 498079 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 498080 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 498081 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 498082 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 498083 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 498084 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 498085 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 498086 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 498087 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 498088 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 498089 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 498090 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 498091 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 498092 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 498093 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 498094 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 498095 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 498096 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 498097 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 498098 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 498099 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 498100 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

498101–498200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 498101 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 498102 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 498103 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 498104 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 498105 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 498106 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 498107 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 498108 || || 26 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 498109 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 498110 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 498111 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 498112 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 498113 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 498114 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 498115 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 498116 || || 8 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 498117 || || 16 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 498118 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 498119 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 498120 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 498121 || || 30 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 498122 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 498123 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 498124 || || 6 d'octubre de 2007 || Dauban || Chante-Perdrix Obs. ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#FFC2E0
| 498125 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 498126 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 498127 || || 4 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 498128 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 498129 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 498130 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 498131 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 498132 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 498133 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 498134 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 498135 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 498136 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 498137 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 498138 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 498139 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 498140 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 498141 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 498142 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#FFC2E0
| 498143 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=144 bgcolor=#FA8072
| 498144 || || 15 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 498145 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 498146 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 498147 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 498148 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 498149 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 498150 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 498151 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#FA8072
| 498152 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 498153 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 498154 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 498155 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 498156 || || 20 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 498157 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 498158 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 498159 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 498160 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 498161 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 498162 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 498163 || || 24 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 498164 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 498165 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 498166 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 498167 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 498168 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 498169 || || 20 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 498170 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 498171 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 498172 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 498173 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 498174 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 498175 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 498176 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 498177 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 498178 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 498179 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 498180 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 498181 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 498182 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 498183 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 498184 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 498185 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 498186 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 498187 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 498188 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 498189 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 498190 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 498191 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 498192 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 498193 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 498194 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 498195 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 498196 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 498197 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 498198 || || 13 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 498199 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 498200 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

498201–498300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 498201 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 498202 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 498203 || || 14 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 498204 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 498205 || || 15 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 498206 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 498207 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 498208 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 498209 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 498210 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 498211 || || 7 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 498212 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 498213 || || 13 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 498214 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 498215 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 498216 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 498217 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 498218 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 498219 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 498220 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 498221 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 498222 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 498223 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 498224 || || 15 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 498225 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 498226 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 498227 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 498228 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 498229 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 498230 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 498231 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 498232 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 498233 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 498234 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 498235 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 498236 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 498237 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 498238 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 498239 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 498240 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 498241 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 498242 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 498243 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 498244 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 498245 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 498246 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 498247 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 498248 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 498249 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 498250 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 498251 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 498252 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 498253 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 498254 || || 30 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 498255 || || 31 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 498256 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 498257 || || 31 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 498258 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 498259 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 498260 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 498261 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 498262 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 498263 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 498264 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 498265 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 498266 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 498267 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 498268 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 498269 || || 3 de novembre de 2007 || Gnosca || S. Sposetti ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 498270 || || 26 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 498271 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 498272 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 498273 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 498274 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 498275 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 498276 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 498277 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 498278 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 498279 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 498280 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 498281 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 498282 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 498283 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 498284 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 498285 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 498286 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 498287 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 498288 || || 21 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 498289 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 498290 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 498291 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 498292 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 498293 || || 2 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 498294 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 498295 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 498296 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 498297 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 498298 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 498299 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 498300 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

498301–498400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 498301 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 498302 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 498303 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 498304 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 498305 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 498306 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 498307 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 498308 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 498309 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 498310 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 498311 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 498312 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 498313 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 498314 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 498315 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 498316 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 498317 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 498318 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 498319 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 498320 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 498321 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 498322 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 498323 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 498324 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 498325 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 498326 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 498327 || || 31 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 498328 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 498329 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 498330 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 498331 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 498332 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 498333 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 498334 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 498335 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 498336 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 498337 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 498338 || || 9 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 498339 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 498340 || || 13 de novembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 498341 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 498342 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 498343 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#FA8072
| 498344 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 498345 || || 12 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 498346 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 498347 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 498348 || || 13 de novembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 498349 || || 17 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 498350 || || 17 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 498351 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 498352 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 498353 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 498354 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 498355 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 498356 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 498357 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 498358 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 498359 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 498360 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 498361 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 498362 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 498363 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 498364 || || 8 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 498365 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 498366 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 498367 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 498368 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 498369 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 498370 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 498371 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 498372 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 498373 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 498374 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 498375 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 498376 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 498377 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 498378 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 498379 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 498380 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 498381 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 498382 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 498383 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 498384 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 498385 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 498386 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 498387 || || 12 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 498388 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 498389 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 498390 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 498391 || || 15 de desembre de 2007 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 498392 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 498393 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 498394 || || 9 de novembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 498395 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 498396 || || 18 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 498397 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 498398 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 498399 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 498400 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

498401–498500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 498401 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 498402 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 498403 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 498404 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 498405 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 498406 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 498407 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 498408 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 498409 || || 15 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 498410 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 498411 || || 16 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 498412 || || 19 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 498413 || || 6 de gener de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 498414 || || 7 de gener de 2008 || Lulin || LUSS ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 498415 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 498416 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 498417 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 498418 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 498419 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 498420 || || 8 de gener de 2008 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 498421 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#FA8072
| 498422 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 498423 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 498424 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 498425 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 498426 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 498427 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 498428 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 498429 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 498430 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 498431 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 498432 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 498433 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 498434 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 498435 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 498436 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 498437 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 498438 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 498439 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 498440 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#FFC2E0
| 498441 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 498442 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 498443 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 498444 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 498445 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 498446 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 498447 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 498448 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 498449 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 498450 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 498451 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 498452 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 498453 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 498454 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 498455 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 498456 || || 5 de gener de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 498457 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 498458 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 498459 || || 30 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 498460 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 498461 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 498462 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 498463 || || 7 de febrer de 2008 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 498464 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 498465 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 498466 || || 19 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 498467 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 498468 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 498469 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 498470 || || 6 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 498471 || || 6 de febrer de 2008 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 498472 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 498473 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 498474 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 498475 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 498476 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 498477 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 498478 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 498479 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 498480 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 498481 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 498482 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 498483 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 498484 || || 9 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 498485 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 498486 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 498487 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 498488 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 498489 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 498490 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 498491 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#FA8072
| 498492 || || 1 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 498493 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 498494 || || 10 de febrer de 2008 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 498495 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 498496 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 498497 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 498498 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 498499 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 498500 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

498501–498600 

|-bgcolor=#fefefe
| 498501 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 498502 || || 24 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 498503 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 498504 || || 24 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 498505 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 498506 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 498507 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 498508 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 498509 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 498510 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 498511 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 498512 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 498513 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 498514 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 498515 || || 9 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 498516 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 498517 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 498518 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 498519 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 498520 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 498521 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 498522 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 498523 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 498524 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 498525 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 498526 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 498527 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 498528 || || 9 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 498529 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 498530 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 498531 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 498532 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 498533 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 498534 || || 31 de març de 2008 || Vail-Jarnac || Jarnac Obs. ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 498535 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#C2FFFF
| 498536 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 498537 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 498538 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 498539 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 498540 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#FA8072
| 498541 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 498542 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 498543 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 498544 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 498545 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 498546 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 498547 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#FFC2E0
| 498548 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 498549 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#FFC2E0
| 498550 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 498551 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 498552 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 498553 || || 25 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 498554 || || 25 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 498555 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 498556 || || 28 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 498557 || || 28 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 498558 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 498559 || || 15 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 498560 || || 25 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 498561 || || 13 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 498562 || || 8 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 498563 || || 26 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 498564 || || 28 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 498565 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 498566 || || 8 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 498567 || || 11 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 498568 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 498569 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 498570 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 498571 || || 5 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 498572 || || 3 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 498573 || || 29 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 498574 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 498575 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 498576 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 498577 || || 9 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 498578 || || 5 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 498579 || || 26 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 498580 || || 26 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 498581 || || 13 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 498582 || || 24 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 498583 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 498584 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 498585 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 498586 || || 12 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 498587 || || 25 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 498588 || || 24 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 498589 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 498590 || || 23 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 498591 || || 29 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 498592 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 498593 || || 30 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 498594 || || 24 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 498595 || || 2 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 498596 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 498597 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 498598 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 498599 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 498600 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

498601–498700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 498601 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 498602 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 498603 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 498604 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 498605 || || 2 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 498606 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 498607 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 498608 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 498609 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 498610 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 498611 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 498612 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 498613 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 498614 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 498615 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#C2FFFF
| 498616 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 498617 || || 9 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 498618 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 498619 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 498620 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 498621 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 498622 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 498623 || || 9 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 498624 || || 9 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 498625 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 498626 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 498627 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 498628 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 498629 || || 10 de setembre de 2008 || Charleston || ARO ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 498630 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 498631 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 498632 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 498633 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 498634 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 498635 || || 5 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 498636 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 498637 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 498638 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 498639 || || 28 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 498640 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 498641 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 498642 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 498643 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 498644 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 498645 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 498646 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 498647 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 498648 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 498649 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 498650 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 498651 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 498652 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 498653 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 498654 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 498655 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 498656 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 498657 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 498658 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 498659 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 498660 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 498661 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 498662 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 498663 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#FA8072
| 498664 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 498665 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 498666 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 498667 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 498668 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 498669 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 498670 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 498671 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 498672 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 498673 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 498674 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 498675 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 498676 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#FA8072
| 498677 || || 27 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 498678 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 498679 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 498680 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 498681 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 498682 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 498683 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 498684 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 498685 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 498686 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 498687 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 498688 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 498689 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 498690 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#C2FFFF
| 498691 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 498692 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 498693 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 498694 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 498695 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 498696 || || 29 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 498697 || || 29 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 498698 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 498699 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 498700 || || 1 d'octubre de 2008 || Hibiscus || S. F. Hönig, N. Teamo ||  ||  —
|}

498701–498800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 498701 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 498702 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 498703 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 498704 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 498705 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 498706 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 498707 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 498708 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 498709 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 498710 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 498711 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 498712 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 498713 || || 3 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 498714 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 498715 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 498716 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 498717 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 498718 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 498719 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 498720 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 498721 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 498722 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 498723 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 498724 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 498725 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 498726 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 498727 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 498728 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 498729 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 498730 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 498731 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 498732 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 498733 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 498734 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 498735 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 498736 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 498737 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 498738 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 498739 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 498740 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 498741 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 498742 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 498743 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 498744 || || 5 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 498745 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 498746 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 498747 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 498748 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 498749 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 498750 || || 22 d'octubre de 2008 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 498751 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 498752 || || 22 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 498753 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 498754 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 498755 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 498756 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 498757 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 498758 || || 17 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 498759 || || 17 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 498760 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#FA8072
| 498761 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 498762 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 498763 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 498764 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 498765 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 498766 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 498767 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 498768 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 498769 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 498770 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 498771 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 498772 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 498773 || || 28 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 498774 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 498775 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 498776 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 498777 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 498778 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 498779 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 498780 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 498781 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 498782 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 498783 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 498784 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 498785 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 498786 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 498787 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 498788 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 498789 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 498790 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 498791 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 498792 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 498793 || || 10 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 498794 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 498795 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 498796 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 498797 || || 23 d'octubre de 2008 || Lulin || LUSS ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 498798 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 498799 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 498800 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

498801–498900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 498801 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 498802 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 498803 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 498804 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 498805 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 498806 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 498807 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 498808 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 498809 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 498810 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 498811 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 498812 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 498813 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 498814 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 498815 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 498816 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 498817 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 498818 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 498819 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 498820 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 498821 || || 28 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 498822 || || 1 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 498823 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 498824 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 498825 || || 1 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 498826 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 498827 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 498828 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 498829 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 498830 || || 18 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 498831 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 498832 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 498833 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 498834 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 498835 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 498836 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 498837 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 498838 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 498839 || || 1 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 498840 || || 18 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 498841 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 498842 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 498843 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 498844 || || 22 de novembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 498845 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 498846 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 498847 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 498848 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 498849 || || 22 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 498850 || || 3 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 498851 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 498852 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 498853 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 498854 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 498855 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 498856 || || 21 de desembre de 2008 || Piszkéstető || K. Sárneczky ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 498857 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 498858 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 498859 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 498860 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 498861 || || 5 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 498862 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 498863 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 498864 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 498865 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 498866 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 498867 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 498868 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 498869 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 498870 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 498871 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 498872 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 498873 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 498874 || || 7 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 498875 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 498876 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 498877 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 498878 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 498879 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 498880 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 498881 || || 2 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 498882 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 498883 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 498884 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 498885 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 498886 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 498887 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 498888 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 498889 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 498890 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 498891 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 498892 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 498893 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 498894 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 498895 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 498896 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 498897 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 498898 || || 19 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 498899 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 498900 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

498901–499000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 498901 || || 15 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 498902 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 498903 || || 5 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 498904 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 498905 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 498906 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 498907 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 498908 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 498909 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 498910 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 498911 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 498912 || || 6 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 498913 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 498914 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 498915 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 498916 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 498917 || || 7 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#FFC2E0
| 498918 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 498919 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 498920 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 498921 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 498922 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 498923 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 498924 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 498925 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 498926 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 498927 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 498928 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 498929 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 498930 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 498931 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 498932 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 498933 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 498934 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 498935 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 498936 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 498937 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 498938 || || 7 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 498939 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 498940 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 498941 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 498942 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 498943 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 498944 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 498945 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 498946 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 498947 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 498948 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 498949 || || 25 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 498950 || || 22 de gener de 2009 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 498951 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 498952 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 498953 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 498954 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 498955 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 498956 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 498957 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 498958 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 498959 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 498960 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 498961 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 498962 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 498963 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 498964 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 498965 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 498966 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 498967 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 498968 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 498969 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 498970 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 498971 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 498972 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 498973 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 498974 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 498975 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 498976 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 498977 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 498978 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 498979 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 498980 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 498981 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 498982 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 498983 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 498984 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 498985 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 498986 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 498987 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 498988 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 498989 || || 17 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 498990 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 498991 || || 25 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 498992 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 498993 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 498994 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 498995 || || 28 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 498996 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 498997 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 498998 || || 18 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 498999 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 499000 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (495001)-(500000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (490001-500000)